Николай Леонидович Анненков (28 января 1958, Семилуки, Воронежская область, РСФСР, СССР — 7 мая 2007, Липецк, Россия) — советский и российский футболист и футбольный тренер. Мастер спорта СССР.

Биография 
Родился 28 января 1958 года в городе Семилуки Воронежской области. Воспитанник детско-юношеской школы «Семилуки». В 1980 году сыграл первый матч в профессиональном футболе в третьей по силе лиге СССР за липецкий «Металлург». За клуб выступал с 1980 по 1983, с 1985 по 1989 и с 1992 по 1994 год. Всего за команду провёл 370 матчей в чемпионата СССР и России, что является рекордом среди всех игроков «Металлурга». В 1984 году в составе воронежского «Факела» стал полуфиналистом кубка СССР, получил звание мастера спорта СССР.

С 1990 по 1992 год выступал за «Полесье» из Житомира. В 1993 году играл за «Локомотив» из Ельца, а в 1994 году — за «Локомотив» из Лисок. В 1994 году завершил карьеру футболиста. С 1999 по 2007 год работал тренером в СДЮШОР липецкого «Металлурга». 5 мая 2007 года скончался после продолжительной болезни.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Металлург» Липецк
Игроки ФК «Факел» Воронеж
Игроки ФК «Полесье» Житомир
Игроки ФК «Елец»
Игроки ФК «Локомотив» Лиски